Die Scottish Football League Division One wurde 1972/73 zum 73. Mal ausgetragen. Es war zudem die 76. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 2. September 1972 und endete am 28. April 1973. In der Saison 1972/73 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 28. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1973/74. Der Ligapokalsieger Hibernian Edinburgh, sowie der Viert- und Fünftplatzierte, der FC Aberdeen und FC Dundee qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Als Pokalsieger qualifizierten sich die Glasgow Rangers für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC Kilmarnock und der Airdrieonians FC stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 27 Treffern Alan Gordon von Hibernian Edinburgh.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1972/73 bei statto.com
 Scottish Division One 1972/73 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1972/73
1972 73